Bernard Clavel - um jornalista e escritor francês
2461 Clavel - um asteróide da cintura principal

Desambiguação